Balaguer puede referirse a:

Lugares 

 Balaguer, ciudad española.

Personas 

 Joaquín Balaguer, presidente dominicano.
 Josemaría Escrivá de Balaguer, santo católico.
 Víctor Balaguer (1824-1901), escritor y político español.
 Víctor Balaguer (1921-1984), cantante español.

Títulos 

 Señorío de Balaguer, título nobiliario vinculado tradicionalmente al heredero de la corona española.